El Corporación Municipal de Deporte Puente Alto, o simplemente Municipal Puente Alto, es un club de fútbol de Chile, con sede en la ciudad de Puente Alto, Región Metropolitana. Fue fundado el 1 de noviembre de 2019 y el año 2023 competirá en la Tercera División A de Chile.

Historia

Inicios en Tercera División  

El sueño de muchos puentealtinos amantes del balompié hoy es una realidad. El pasado jueves 30 de enero, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur ANFA dio a conocer una gran noticia. En el año 2020 Puente Alto anunció que participará en el campeonato de Tercera División B .

Según el alcalde de Puente Alto Germán Codina, “Esta es una gran oportunidad para todos los jóvenes de la comuna, para crecer como deportistas, ser futbolistas y representar a la comuna a nivel nacional. Esperamos que todos los puentealtinos que se pongan nuestra camiseta, sean un ejemplo y nos ayuden a seguir marcando hitos como este. Esperamos tener un gran año en lo deportivo, que nos permita llegar al profesionalismo en un futuro cercano”, expresó el edil.

Deportes Puente Alto es un equipo de fútbol municipal de Tercera División B. Está compuesto por jóvenes de 17 a 23 años y, al igual que todos los equipos nacientes, pretende alcanzar un sueño: ascender de categoría en las divisiones de fútbol.

“El equipo nació en pandemia, por lo que recién estamos en la Tercera División B. Pretendemos ascender a la Tercera División A en la final del campeonato”, explicó Óscar Plaza, presidente del club puentealtino.

El la temporada 2021 el conjunto de Puente Alto debutó en las ligas nacionales, el primer encuentro en el que participó se disputó el 25 de septiembre, y según señaló Óscar Plaza, “Fue el clásico de la Provincia Cordillera, jugamos contra Deportes Pirque y salimos ganadores”. En la primera fase integró el grupo D, en donde compartió grupo con Tricolor Municipal , Deportes Rancagua y Deportes Pirque, logrando clasificar en el primer lugar con 11 puntos a octavos de final, en dicha fase fue eliminado por lanzamientos penales por el equipo de Aguará de La Reina, luego de un marcador global de 3 a 3 (Derrota 0-3 en la ida y victoria 3-0 de local).

Visita de Seleccionado Nacional 

El volante nacional, Bicampeón de América, Charles Aránguiz sorprendió al unirse al entrenamiento de Municipal Puente Alto en sus vacaciones, elenco al que anteriormente ya ha ido alentar en diversos partido. El Príncipe, cómo se le conoce al jugador, ha mostrado gran cercanía debido a que sus raíces son precisamente de esa comuna.

Desde el club escribieron en sus redes “¡Gran visita! Comenzando la semana de la mejor forma un nuevo microciclo de trabajo con la visita de nuestro puentealtino Charles Aránguiz . Muchas gracias por el apoyo y constante preocupación por nuestro plantel”, posteó la institución en su Instagram. En las fotografías compartidas, y que rápidamente se viralizaron por redes sociales, se puede ver al ex Universidad de Chile entrenando como uno más del equipo, vestido incluso con la ropa que ocupa Municipal Puente Alto.

“Gracias por la experiencia entregada y daremos todo lo necesario para representar de la mejor forma a nuestra comuna como tú lo haces por el mundo”, agregó el club en el posteo.

Tercera División B (2022) 

A partir de la temporada 2022, disputará por segunda vez la Tercera División B. luego de que la ANFA, aceptara finalmente su repostulación, junto a los demás clubes de la asociación, para participar en el torneo organizado por la ANFA. Cabe mencionar, que en el Grupo Centro de la Tercera B 2022, municipal puente alto compite el primer lugar del Grupo con deportes rancagua, sumando 13 puntos.

Estadio 

El club puentealtino hace de local en el Municipal de Puente Alto, ubicado en la ciudad de Puente Alto, Cordillera, Región Metropolitana, Chile. Se ubica en Nemesio Vicuña 450 -ex 478 en
acceso norte-, con Doctor Eduardo Cordero alt. 0399. La cancha es de pasto natural y el recinto cuenta con iluminación artificial. Es usado mayormente para la realización de partidos de fútbol y cuenta con una capacidad para 1900 espectadores.

Uniforme 

Uniforme Titular: Blanco con cuello naranja y borde de mangas azulino claro
/ naranja / azul con anillo central naranja.

Uniforme Alternativo: Azul con costado y borde de mangas naranja / azul con borde
inferior naranja / azul con líneas horizontales blancas y anillo
superior naranja.

Datos del club 
 Temporadas en Tercera División A: 1 (2023-)
 Temporadas en Tercera División B: 2 (2021-2022)
 Mayor goleada propinada:
En Tercera División B: 8-0 a  Deportes Rancagua  el 10 de junio de 2022. 
 Mayor goleada recibida:
 En Tercera División B: 1-4 de Tricolor Municipal el 8 de julio de 2022.
 Máximos goleadores del club: Gérson Gárate (25 goles)

Cronograma histórico

Jugadores

Plantilla 2022 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#E9E9E9; color:#000000;" | Porteros
 
 

 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#E9E9E9; color:#000000;" | Defensas

 
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#E9E9E9; color:#000000;" | Mediocampistas

 
 
 
 
 
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#E9E9E9; color:#000000;" | Delanteros

Entrenadores 

Los entrenadores interinos aparecen en cursiva.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 
 
 Municipal Puente Alto en la página oficial de la ANFA

Corporación Municipal de Deporte Puente Alto